Styxosaurus est un genre éteint de la super-famille des Plesiosauroidea (des plésiosauriens au long cou) et de la famille des Elasmosauridae. 

Styxosaurus a vécu durant le Crétacé supérieur, au Santonien et au Campanien, soit il y a environ entre 86 et 72 millions d'années. Ses restes fossiles ont été découverts dans plusieurs états des États-Unis.

Les genres proches Thalassonomosaurus et Thalassiosaurus lui sont aussi associés.

Étymologie 
Styxosaurus est nommé d'après la légendaire rivière Styx, un fleuve des enfers grecs. La partie "saurus" provient du grec sauros (σαυρος), avec pour sens "lézard" ou "reptile".

Taxinomie 

Styxosaurus est étroitement lié à Elasmosaurus platyurus, qui a été trouvé dans le Kansas en 1867. Le premier Styxosaurus à être décrit est initialement appelé Cimoliasaurus snowii par Samuel Wendell Williston en 1890. L'échantillon (KUVP 1301) comprenait un crâne complet et plus de 20 vertèbres cervicales qui ont été retrouvés près de Hell Creek dans le Comté de Logan au Kansas par le juge E.P. West.
Le nom a été plus tard changé pour Elasmosaurus snowii par Williston en 1906, puis en Styxosaurus snowii par Welles en 1943. Le nom du genre est créé par Samuel Paul Welles en 1943.

Description et alimentation 
Styxosaurus mesurait environ 11 à 12 mètres, dont environ la moitié pour le cou. Ses dents étaient coniques, conçues pour un régime alimentaire carnivore. Comme la plupart des autres plésiosaures, il devait se nourrir de bélemnites, de calmars et de poissons (Gillicus, etc.).

Liste des espèces

Styxosaurus snowii 
Anciennement Alzadasaurus pembertonii, Cimoliosaurus snowii ou Elasmosaurus snowii.
Le spécimen holotype de Styxosaurus snowii (KUVP 1301) décrit par S. W. Williston en 1890 comprenait un crâne complet et 20 vertèbres.
Un autre spécimen plus complet (long de ) a été découvert près d'Iona (Dakota du Sud) en 1945. Ce spécimen a été décrit à l'origine et nommé Alzadasaurus pembertoni par Welles et Bump en 1949 et est resté ainsi jusqu'à ce que Carpenter le nomme également Styxosaurus snowii en 1999. Sa cavité thoracique contenait environ 250 gastrolithes. Si la plupart des prédateurs ne peuvent pas utiliser les gastrolithes pour le polissage des aliments, presque tous les spécimens d'Elasmosauridae complets en incluent. Le poids des gastrolithes dans les spécimens d'Elasmosauridae est toujours bien inférieur à 1 % de la masse estimée pour l'animal vivant.

Styxosaurus browni 
Une seconde espèce nord-américaine, Styxosaurus browni, a été érigée par Welles en 1952. Après avoir été renommée Hydralmosaurus serpentinus en 1999 par K. Carpenter, son attribution au genre Styxosaurus a été reconfirmée en 2016 par R. Otero dans le cadre d'une synthèse sur l'évolution des élasmosauridés.

Styxosaurus glendowerensis 
Un squelette très partiel de plésiosaurien de la famille des élamosauridés, découvert en 1960 dans l'Albien d'Australie et nommé Woolungasaurus glendowerensis a été réétudié et renommé Styxosaurus glendowerensis par Sven Sachs en  2004. Il vivait environ  (millions d'années) avant S. snowii.

Publication originale 
 Samuel Paul Welles, 1943 : « Elasmosaurid Plesiosaurs with description of new material from California and Colorado », Memoirs of the University of California, 13, 3, 1943,

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Elasmosaurus
 Plesiosauroidea
 Elasmosauridae
 Hydralmosaurus
 Woolungasaurus

Références taxinomiques 
 
  Syn. : Alzadasaurus pembertoni Welles & Bump 1949

Liens externes 
 Styxosaurus sur Oceans of Kansas
 Styxosaurus sur National Geographic

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1943